Mistrzostwa Świata w Snookerze 1977 (ang. 1977 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1976/1977, rozegrany w dniach 18–30 kwietnia 1977 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Walijczyk Ray Reardon przegrał w meczu ćwierćfinałowym z Anglikiem Johnem Spencerem 6–13.

Mistrzostwa wygrał Anglik John Spencer, który w meczu finałowym pokonał Kanadyjczyka Cliffa Thorburna 25–21.

Nagrody 

 Zwycięzca: L6 000

 Łączna pula nagród: L17 000

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1977 w sporcie
1977 w Wielkiej Brytanii